Lavant heißen folgende geographischen Objekte:
 Lavant (Tirol), Gemeinde in Tirol
 Lavant (Thézillieu), Ortschaft in der Gemeinde Thézillieu im Département Ain in Frankreich
 Lavant (West Sussex), Ort in West Sussex

Gewässer:
 Lavant (Fluss), Fluss zur Drau in Kärnten
 River Lavant, sommertrockener Bach zum Ärmelkanal in England
sowie:
ein ehemaliges Bistum, siehe Diözese Lavant

Lavant ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Lavant (eigentlich Christine Habernig, geb. Thonhauser, 1915–1973), österreichische Dichterin
 Denis Lavant (* 1961), französischer Schauspieler 
 Rudolf Lavant (eigentlich Richard Cramer, 1844–1915), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Lavans
 Lawand